AFO peut faire référence à :
  ;
 Armée française d’Orient, durant la Première Guerre mondiale ;
 Assemblée de la francophonie de l’Ontario, une association qui plaide et fait pression pour la défense des droits des Franco-ontariens ;
 Association française des orchestres ;
 Action des forces opérationnelles, un groupuscule d'ultra-droite ;
 Authorised Firearms Officers, les seuls membres de la police britannique portant quotidiennement une arme de poing ou d’épaule.

Afo peut faire référence à :
 Afo, un peuple du Nigeria.